Полина Васильевна Пайвина () — свинарка совхоза «Красная Звезда» Шадринского района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Полина Пайвина родилась 10 мая 1914 года в крестьянской семье в селе Кабанском (Кабанье) Кабанской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне село Большое Кабанье входит в Батуринский сельсовет  Курганской области. Отец, Василий Пайвин — участник Первой Мировой и Гражданской войн, член ВКП(б). Мать, Раиса Григорьевна — активистка по созданию коммуны «Времскепск». В семье было 5 детей: Полина, Раиса, Аркадий, Василий, Леонид.

В 1927 году Полина окончила Кабанскую начальную школу. Трудовую деятельность начала в 1930 году в коммуне, затем в колхозе имени Жданова Шадринского района. С 1932 года — разнорабочая в «Заготзерно» и с 1936 года трудилась на Шадринском хлебозаводе. С 1938 года — свинарка на свиноферме совхоза «Красная Звезда» Шадринского района.

Достигла высоких трудовых показателей. С начала 50-х годов ежегодно перевыполняла план. Участвовала в общественной жизни совхоза. Выступила инициатором социалистического соревнования за получение высоких привесов при наименьшем использовании кормов. В 1957 году откормила 280 свиней, в 1958 году — около 550 свиней, в 1959 году — 764 свиней, в 1960 году — 2448 свиней с общим весом 2320 центнеров и в 1961 году — 2720 свиней при запланированных 3000 свиней.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие пять лет откормила 20 тысяч свиней, получив в общей массе 16 тысяч центнеров свинины.

Была избрана членом Шадринского районного и Курганского областного комитетов КПСС, депутатом Шадринского районного и Курганского областного Советов депутатов трудящихся.

Полина Васильевна Пайвина скончалась 13 февраля 1989 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года
 Орден Ленина № 331708
 Медаль «Серп и Молот» № 9406

Память 
В совхозе «Красная Звезда» был приз имени П.В. Пайвиной, за который боролись мастера свиноводства.

Книги

Примечания

Источники 

  Пайвина Полина Васильевна// Золотое созвездие Зауралья, Курган. ПарусМ, 2002, т. 2, стр. 331—335
 Пайвина Полина Васильевна/ Лица Зауралья

Колхозники СССР
Члены Курганского обкома КПСС
Депутаты Курганского областного совета
Животноводы СССР